Третий турнир по футболу в рамках Панамериканских игр прошёл в Чикаго, штат Иллинойс (США) с 21 августа по 5 сентября 1959 года. В однокруговом турнире принимало участие 7 сборных, победу снова одержали аргентинские футболисты.

Турнирная таблица

Награды 

Панамериканские игры
1959
Панамериканские игры 1959